Udy – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie bogoduchowskim.
 Udy – dopływ Dońca